Эудиморфодо́н () — род птерозавров, ископаемые остатки которого были обнаружены в 1973 году Марио Пандольфи в коммуне Чене (Италия) и в том же году описаны Рокко Замбелли на основе вида Eudimorphodon ranzii. Почти полный скелет был извлечён из сланца, который датируется поздним триасовым периодом (норийский ярус), что делает эудиморфодонов одними из старейших известных птерозавров. Размах крыльев у эудиморфодонов достигал 1 метра при массе животных в 10 килограммов, а их длинные хвосты, возможно, были оснащены ромбовидной кисточкой, характерной для всех рамфоринхов, и выполнявших роль стабилизатора при полёте. Эудиморфодоны известны по нескольким скелетам, в том числе, подростковых особей.

Описание 

Эудиморфодон показывает сильную дифференциацию зубов, что отражено в названии рода, которое переводится с греческого как «настоящие две формы зубов». Зубы животного, общим числом около 110, плотно росли в челюстях длиной всего 6 сантиметров. Передняя часть челюсти была заполнена клыками — по 4 с каждой стороны в верхней челюсти и по 2 в нижней, которые резко уступали место более мелким многобугорчатым зубам, похожим на зубы симметродонтовых млекопитающих, но имеющих от 3 до 5 бугорков.

Морфология зубов указывает на рыбную диету, подтверждённую сохранившимся содержимым желудка, который сохранил остатки рыб рода Parapholidophorus. Однако большое количество разной формы зубов может указывать и на насекомоядную диету эудиморфодона. Верхние и нижние зубы птерозавра вступали в непосредственный контакт друг с другом, когда челюсти были закрыты, особенно в глубине пасти. Подобная степень зубной окклюзии наиболее характерна для птерозавров. Износ зубов указывает на то, что эудиморфодон мог в какой-то степени пережёвывать пищу. Износ боковых стенок зубов говорит о том, что эудиморфодоны питались беспозвоночными с твёрдыми панцирями или раковинами. Гетеродонтизм отличает эудиморфодонов от других птерозавров, поскольку у прочих зубы были либо одинаковыми, либо отсутствовали вовсе. Бенсон и др. заметили, что зубы этого животного были идеальными для захвата и удержания рыбы.

Систематика 
Эудиморфодоны имели несколько примитивных характеристик, которые делают таксон малопригодным для определения его точного местоположения в семейном дереве рептилий. Базальными признаками являются сохранение птеригоидных зубов () и наличие гибкого хвоста, лишённого длинных укрепляющих отростков, которые имелись у более продвинутых форм рамфоринхов. Неполнота ранних образцов птерозавра явилась причиной дебатов среди учёных по вопросу классификации таксона. Разные исследователи предполагали сходство эудиморфодонов с динозаврами, архозаврами и проторозаврами.

В рамках стандартной гипотезы, где динозавроморфы являются близкими родственниками птерозавров внутри обширной группы орнитодир, эудиморфодон также бесполезен для установления родственных связей между ранними и поздними формами, поскольку его многобугорчатые зубы следует считать продвинутым признаком по сравнению с более простыми зубами ранних юрских птерозавров. Он считается представителем специализированной ветви основной линии эволюции птерозавров — Campylognathoididae.

Приведённая ниже кладограмма отражает альтернативную версию систематики эудиморфодонов. Кладистический анализ выполнен группой учёных под руководством П. Апчёрча в 2015 году.

Виды 

В настоящее время в род Eudimorphodon включают два вида. 

Типовой вид Eudimorphodon ranzii впервые описал Р. Замбелли в 1973 году. Он основан на голотипе MCSNB 2888 — неполном скелете на плите. Видовое название дано в честь профессора Сильвио Ранци. Образец BSP 1994 I 51, в 2003 году соотнесённый с E. ranzii, Александр Келлнер в 2015 году причислил к отдельному роду Austriadraco.

Второй вид, Eudimorphodon rosenfeldi, назвал Фабио Далла Веккья в 1995 году по двум образцам, найденным в Италии. Однако дальнейшее исследование показало, что они фактически представляют собой отдельный род, который Далла Веккья в 2009 году назвал Carniadactylus.

Третий вид — Eudimorphodon cromptonellus, описанный Дженкинсом и его коллегами в 2001 году. Он основан на образце неполовозрелой особи с размахом крыльев всего 24 сантиметра, который был обнаружен в начале 1990-х годов на Земле Джеймсона, Гренландия. Видовое название дано в честь профессора Альфреда Уолтера Кромптона; название является уменьшительным, потому что образец настолько мал. В 2015 году Александр Келлнер отнёс его к отдельному виду Arcticodactylus cromptonellus.

В 1986 году в западной части Техаса (США) были найдены фрагменты челюстей с зубами, похожими на зубы эудиморфодона. Один фрагмент, возможно, верхней челюсти, содержал два зуба, каждый с пятью бугорками. Другой фрагмент из верхней челюсти также содержал несколько многобугорчатых зубов. Эти находки могут быть отнесены к роду эудиморфодонов, хотя из-за их фрагментарности это нельзя сделать уверенно.

Примечания 

Рамфоринхи
Птерозавры триасового периода
Ископаемая фауна Евразии
Фоссилии из триасовых отложений Италии